Єджон () — ім'я правителів корейських держав. Відомі носії:
 Єджон — ван Корьо
 Єджон — ван Чосону